Dmitrij Kulagin – cestista russo
 Michail Kulagin – cestista russo